Arruns est le nom de plusieurs personnalités, pour la plupart étrusques, liées aux premiers temps de l'histoire de la Rome antique :

 Arruns (mythologie romaine), compagnon d'Énée et le meurtrier par traîtrise de Camille dans l'Énéide.

 Arruns (mort vers 600/590), fils de Démarate de Corinthe et frère de Tarquin l'Ancien. Il meurt avant la naissance de son fils, Égérius, père de Tarquin Collatin.

 Arruns (mort en 536), frère de Tarquin le Superbe. Il épouse Tullie, fille du roi Servius Tullius qui le tue pour épouser son frère et devenir reine.

 Arruns (mort en 509), fils de Tarquin le Superbe. Avec Brutus, ils se tuent mutuellement en 509 av. J.-C. lors d'une bataille.

 Arruns (mort en 506), fils du Lars Porsenna, mort lors du siège d'Aricie dans une bataille contre Aristodème de Cumes.

 Arruns de Clusium (v. 390 av. J.-C.), habitant de Clusium associé, selon certains récits, à l'entrée des Gaulois en Italie.

 Arruns (v. 49 av. J.-C.), haruspice mis en scène par Lucain au livre I de la Pharsale ; il entreprend d’expier les prodiges apparus lors du passage du Rubicon par César.